Marie Oranžsko-Nasavská (5. června 1841 Wassenaar – 22. června 1910 Neuwied) byla čtvrtým dítětem a mladší dcerou Frederika Nizozemského, manželkou Viléma z Wiedu a matkou Wilhelma zu Wied.

Mládí 
Marie se narodila ve Wassenaaru, Nizozemsku jako čtvrté dítě a mladší dcera Frederika Nizozemského, druhého syna Viléma I. Nizozemského, a jeho manželky Luisy Pruské, dcery Fridricha Viléma III.

Princezně Marii bylo už v raném věku diagnostikováno hluboké sluchové postižení. Stejně jako její sestra Luisa, byla považována za inteligentní – a velmi královskou – ale ne atraktivní. Její sňatkové úvahy byly také ovlivňovány značným majetkem, který by do každého manželství přinesla. Její rodiče doufali ve sňatek s Albertem Eduardem z Walesu (budoucím britským králem Eduardem VII.), ale princova matka, královna Viktorie nebyla sňatku nakloněna.

Manželství a rodina 
18. července 1871 se Marie ve Wassenaaru provdala za Viléma z Wiedu, nejstaršího syna Heřmana z Wiedu a Marie Nasavské.

Marie měla s Vilémem šest dětí:

 Vilém Fridrich Wied (27. června 1872 – 18. června 1945), kníže z Wiedu, ⚭ 1898 Pavlína Württemberská (19. prosince 1877 – 7. května 1965)
 Alexandr Wied (28. května 1874 – 15. ledna 1877)
 Wilhelm Wied (26. března 1876 – 18. dubna 1945), albánský kníže, ⚭ 1906 Sofie Schönburg-Waldenburg (21. května 1885 – 3. února 1936)
 Viktor Wied (7. prosince 1877 – 1. března 1946), ⚭ 1912 hraběnka Gisela ze Solms-Wildenfelsu (30. prosince 1891 – 20. srpna 1976)
 Luisa Wied (24. října 1880 – 29. srpna 1965)
 Alžběta Wied (28. ledna 1883 – 14. listopadu 1938)

Tituly a oslovení 
 5. června 1841 – 18. července 1871: Její Královská Výsost princezna Marie Nizozemská, princezna oranžsko-nasavská
 18. července 1871 – 22. října 1907: Její Královská Výsost kněžna z Wiedu
 22. října 1907 – 22. června 1910: Její Královská Výsost kněžna vdova z Wiedu

Vývod z předků

Reference

Externí odkazy 
 

Oranžsko-nasavská dynastie
Oranžsko-nasavské princezny
Lidé z Wassenaaru
Narození 5. června
Narození v roce 1841
Úmrtí 22. června
Úmrtí v roce 1910
Ženy